Aristòclides d'Egina, esportista grec
 Aristòclides, músic grec
 Aristòclides, pintor grec